Димитрис Палазис (, 5 июля 1960, Афины) — новогреческий поэт, автор ряда эссе и драматург.

Творческая биография 
Димитрис Палазис начал писать стихи в 1979 году, в 1989 году впервые занялся прозой. Его произведения публикуются в греческих, журналах, газетах и в Интернете. С 1995 начал переводить свои стихи на английский язык. Лауреат премии греческого Литературного общества «Парнас» (2007) за «Σεισμογενής περιοχή». Живет и работает в Афинах.

Поэзия Палазиса характеризуется символизмом, в ней чувствуется также влияние сюрреализма. Ей присуще сильное чувство места и параллелизма. Стихи часто передают внутренний монолог или диалог с неизвестным лицом.

Среди других интересов Палазиса: искусство, музыка, философия, культура, психология и социология.

Сборники стихов 
 Από την Απομόνωση 1981
 Νήσος Ευταλία, 2005
 Φυγάδες των καιρών, εκδ. Αλεξάνδρεια, 2006
 Το κόκκινο βιβλίο, εκδ. Αλεξάνδρεια, 2009

Публикации в журналах 
 Eclectica Magazine, Four Poems
 Περιοδικό Γραμμάτων & Τεχνών Βακχικόν

Примечания 

Писатели Греции
Поэты Греции